Рыгалов, Александр Андреевич
 Рыгалов, Геннадий Викторович